Vättungen kan syfta på:

 Vättungen, Dalsland, ett säteri i Bengtsfors kommun
 Vättungen, Finland, en ö i Malax kommun